The Promise steht für:

 The Promise, Album von Bruce Springsteen (2010)
 The Promise, Roman von Chaim Potok (1969), siehe Chaim Potok #Leben
 The Promise, Lied von When in Rome (Band) (1988)
 The Promise, Originaltitel von Gelobtes Land (2011), britische Miniserie von Peter Kosminsky
 The Promise – Die Erinnerung bleibt, amerikanischer Film von Terry George (2016) 
 The Promise (Galgut), Roman von Damon Galgut (2021)